Sneden peut désigner :

 Chris Sneden, astrophysicien ;
 l'étoile de Sneden, nommée d'après Chris Sneden.